Long Ridge kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Long Ridge, Antarktis,

Heard- och McDonaldöarna 

 Long Ridge (ås i Heard- och McDonaldöarna), 

Robotskapade Antarktisförgreningar